Barbieri est un patronyme qui peut désigner :
 plusieurs peintres italiens distingués :
 Giovan Francesco Barbieri Guercino, dit le Guerchin (1591-1666),
 Antonio Barbieri, son frère,
 Domenico Barbieri, dit le Florentin du ,
 Ludovico Barbieri, de la fin du  ;
 Antonio María Alfredo Barbieri (1892-1979), cardinal uruguayen ;
 Arianna Barbieri (1989-), nageuse italienne ;
 Clelia Barbieri (1847-1870), religieuse italienne ;
 Erica Barbieri (1981-), judokate italienne ;
 Fedora Barbieri (1920-2003), mezzo-soprano italienne ;
  ;
 Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894), compositeur espagnol de zarzuelas ;
 Gato Barbieri (1932-2016), joueur de jazz argentin ;
 Gina Barbieri (1871-1932), actrice française de théâtre et de cinéma de la période du cinéma muet d'origine italienne ;
 Leonardo Barbieri (1818-1896), peintre et daguerrotypiste italien ;
 Melissa Barbieri (1980-), footballeuse australienne ;
 Marianna Barbieri-Nini, chanteuse d'opéra italienne du  ;
 Mike Barbieri (1978-), joueur de rugby à XV italo-canadien ;
 Niccolò Barbieri dit Beltrame (1576-1641), acteur et auteur dramatique italien ;
 Ollie Barbieri (1991-), acteur anglais ;
 Renato Barbieri (1903-1980), rameur d'aviron italien ;
 Robert Barbieri (1984-), joueur de rugby à XV italo-canadien.